Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) est une collaboration entre des chercheurs néo-zélandais et japonais dirigée par le professeur Yasushi Muraki de l'Université de Nagoya. Ils utilisent des microlentilles gravitationnelles pour observer la matière noire, les exoplanètes et les atmosphère stellaire visibles depuis l'hémisphère sud. Le groupe se concentre notamment sur la détection et l'observation de microlentilles gravitationnelles de forte magnitude, de l'ordre de 100 ou plus, celles qui offrent la plus grande sensibilité aux exoplanètes. Ils collaborent également avec d'autres équipes situées notamment en Australie et aux États-Unis. MOA a contribué à la découverte de toutes les exoplanètes découvertes depuis 2006 par microlentilles gravitationnelles. Les observations sont faites en Nouvelle-Zélande depuis l'observatoire du Mt. John utilisant un télescope de 1,8 m construit pour ce projet.

Planètes découvertes 
Les planètes suivantes ont été découvertes par MOA (certaines en collaboration avec d'autres équipes) :

Références

Voir aussi 
 Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE)
 Exoplanète
 Liste des planètes connues

Liens externes 
  MOA website
  MicroFUN - Microlensing Follow-Up Network

Astrophysique
Programme de recherche d'exoplanètes